Djulic oder Đulić ist der Familienname folgender Personen:

 Damir Djulic (* 1982), österreichischer Fußballspieler
 Fuad Đulić (* 1950), österreichischer Fußballspieler